MVT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mataiva (Polinesia Francese)